|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Pilot Pen Tennis) van 2006 vond plaats van zondag 20 tot en met zaterdag 26 augustus 2006 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de negende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van New Haven 2006. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zeven speelsters uit de top-10 deel.

De als eerste geplaatste Amélie Mauresmo bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Lindsay Davenport.

Het tweede reekshoofd, Justine Henin-Hardenne uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zevende geplaatste titelverdedigster Lindsay Davenport – vroeg in de tweede set moest de Amerikaanse de strijd opgeven, wegens een schouderblessure. Henin-Hardenne wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van New Haven op haar naam te schrijven. Het was haar 28e WTA-titel, de vijfde van 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het als tweede geplaatste Chinese duo Yan Zi / Zheng Jie won het toernooi. In de finale versloegen zij de als eerste geplaatste titelverdedigsters Lisa Raymond (VS) en Samantha Stosur (Australië) in twee sets. Het was hun achtste gezamenlijke titel, in een tijdsbestek van ruim anderhalf jaar. Geen van beiden had daarnaast ooit dubbelspeltitels gewonnen met andere partners.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Corina Morariu uit de Verenigde Staten – zij bereikten de tweede ronde, waar zij het moesten afleggen tegen de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

New Haven 2006
New Haven